Saint François d’Assise (französischer Name des Heiligen Franz von Assisi) steht für:

 Saint-François-d’Assise (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada 
 Saint François d’Assise (Pamplemousses), Kirche in Pamplemousses, Mauritius
 Saint François d’Assise (Oper), Oper von Olivier Messiaen (1983)